La mujer en el espejo puede hacer referencia a:

 La mujer en el espejo (serie de televisión): telenovela producida por RTI y Proyectamos Televisión en 1997.
 La mujer en el espejo (telenovela de 2004): readaptación de la telenovela homónima también producida por RTI para Telemundo en 2004.